Маронийската и Гюмюрджинска епархия () е епархия Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в тракийския град Гюмюрджина (Комотини). Начело на епархията от 21 февруари 2013 година е митрополит Пантелеймон.

История 
По време на Първата световна война между декември 1915 и 1919 г. Маронийската епархия минава под екзархийско управление, начело с Теодосий Скопски. От 1919 до 1921 г. неговото място е заето от Иларион Нишавски. По време на Втората световна война, през пролетта на 1941 година, Българската екзархия възстановява своя диоцез в анексираните от България части от Егейска Македония и в Западна Тракия. Временното управление на Маронийска епархия е поето от митрополит Кирил Пловдивски с помощник митрополит Иларион Нишавски.

Епископи

Бележки